Нао́ми Грейс Скотт (, род. 6 мая 1993, Лондон) — английская актриса, певица и музыкант. Наиболее известна своей ролью Мохини «Мо» Бэнжари в оригинальном фильме «Лимонадный рот» канала Disney Channel и в роли Меган в сериале «Жизнь кусается» на канале Disney. В 2011 году сыграла роль Мэдди Шеннон в телесериале Терра Нова. В 2019 году исполнила роль принцессы Жасмин в «Аладдине» и Елены Хофлин в «Ангелах Чарли».

Ранние годы 
Родилась в Лондоне, Великобритания. Её мать, Уша Скотт, происходит из индийцев гуджаратцев из Уганды, а её отец, Крис Скотт, британец. Её отец служил старшим пастором в церкви Bridge в , Эссекс.

Карьера 
Скотт начала карьеру певицы в группе подростков в церкви Bridge. Она училась в школе  и регулярно выступала в музыкальной школе и драматических спектаклях. Впоследствии она была замечена британской поп-певицей Келли Брайан из женской группы Eternal и они заключили контракт. Скотт работала с британскими авторами песен и продюсерами проекта .

Её первой крупной актёрской работой были съёмки в сериале «Жизнь кусается» канала Disney Channel UK. В 2010 году она снялась в роли Мохини «Мо» Бэнжари в фильме «Лимонадный рот» 2011 года телеканала Disney. Эта роль стала её первой в США. В том же году она снялась в роли Мэдди Шэннон в научно-фантастическом сериале Терра Нова, премьера которого состоялась в сентябре 2011 года на канале Fox. Сериал не был продлён на второй сезон.

Её реприза в роли Мохини «Мо» Бэнжари в фильме «Лимонадный рот» будет в сиквеле сериала, который в настоящее время находится в производстве.

15 июля 2017 года стало известно, что Наоми сыграет роль принцессы Жасмин в фильме Гая Ричи «Аладдин», мировая премьера которого состоялась 13 мая 2019 года в Иордании, а также снимется в перезапуске франшизы «Ангелы Чарли». Фильм получил неоднозначные отзывы критиков. 15 апреля 2022 года состоялась премьера сериала «Анатомия скандала», в котором Наоми сыграла Оливию. В 2022 году выходит научно-фантастическая картина «Дальний» с участием Наоми.

Личная жизнь 
Скотт — христианка и регулярно участвует в миссионерской и пропагандистской деятельности. Она путешествовала в Словакию для преподавания английского языка в средней школе и выступала со своей молодёжной группой. В июне 2014 года Наоми вышла замуж за британского футболиста Джордана Спенса после четырёх лет отношений.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-певцы Великобритании
Ангелы Чарли
Киноактрисы Великобритании